Goldhaube bezeichnet:

 Goldhaube (Kleidung), eine traditionelle süddeutsche und österreichische Frauenkopfbedeckung
 Goldhaube (Luftraumüberwachung), das österreichische Luftraumüberwachungs- und Führungssystem